Садовое () — село в Новоушицком районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 226 человек. Почтовый индекс — 32642. Телефонный код — 3847. Занимает площадь 1,178 км². Код КОАТУУ — 6823380503.

Местный совет 
32642, Хмельницкая обл., Новоушицкий р-н, с. Барсуки

Примечания

Ссылки 
 Садовое на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Новоушицкого района